Carl Bolle ist der Name folgender Personen:

* Carl Bolle (Flieger) (1893–1955), deutscher Unternehmer und Jagdflieger
 Carl Bolle (Unternehmer) (1832–1910), deutscher Unternehmer
 Carl August Bolle (1821–1909), deutscher Naturforscher